Ain Mediouna kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aïn Mediouna, ort, Taza-Al Hoceïma-Taounate, 
 Ain Mediouna (kommun i Marocko), Taza-Al Hoceïma-Taounate, Taounate, 

Robotskapade Marockoförgreningar